La saison 1971 du Championnat d'Islande de football était la  de la première division islandaise. Les 8 clubs jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

Un match d'appui est nécessaire pour connaître le nom du champion d'Islande 1971 puisque l'ÍBV Vestmannaeyjar et l'ÍBK Keflavík terminent à égalité en tête du classement. C'est l'ÍBK Keflavík qui remporte le match décisif, c'est le  de l'histoire du club en sept ans.
En bas du classement, Breiðablik Kopavogur, qui découvre la 1. Deild cette saison, réussit à se maintenir. C'est l'ÍBA Akureyri, présent en première division depuis 1965 qui est relégué en 2. Deild en fin de saison.

Les 8 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Match pour le titre

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Islande de football
 Coupe d'Islande de football 1971

Liens externes 
  RSSSF
  Fiche sur le site de la fédération islandaise de football

Championnat d'Islande de football
Islande